Loara (fr. Loire) – rzeka we Francji
 Loara (fr. Loire) – departament we Francji
 Loire Aviation – francuska wytwórnia lotnicza

Gminy we Francji:
 Loire-les-Marais – w departamencie Charente-Maritime
 Loire-sur-Rhône – w departamencie Rodan
 Loiré – w departamencie Maine i Loara
 Loiré-sur-Nie – w departamencie Charente-Maritime

Zobacz też 
 Loara – strona ujednoznaczniająca